La Pro A 2009-2010 è stata la 88ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Ali Traoré, 
MVP straniero:  Ricardo Greer, 
Allenatore dell'anno:  Ruddy Nelhomme, 
Giocatore rivelazione:  Andrew Albicy, 
Giocatore più migliorato:  Kevin Séraphin, 
Miglior difensore:  John Linehan,

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2009
Pallacanestro nel 2010
2009-2010